Michael Schreiber (1662–1717) – niemiecki teolog
 Michael Schreiber (1949–2012) – niemiecki malarz
 Michael Schreiber (ur. 1954) – niemiecki fizyk
 Michael Schreiber (ur. 1962) – niemiecki językoznawca
 Michael Schreiber (ur. 1978) – niemiecki skoczek narciarski